

Astronomia
3891 Werner – asteroide della fascia principale
Werner – cratere lunare

Onomastica
Werner – variante del nome proprio di persona maschile Guarniero

Persone

Abraham Gottlob Werner – geologo e mineralogista tedesco
Adolf Werner – calciatore tedesco
Alfred Werner – chimico svizzero
Anton von Werner – pittore tedesco
August Werner – calciatore tedesco
August Hermann Werner – medico tedesco
Björn Werner – ex giocatore di football americano tedesco
Carl Werner – pittore tedesco
Dan Werner – ex cestista statunitense naturalizzato italiano
Oskar Werner – attore cinematografico e teatrale austriaco
Georg Werner – nuotatore svedese
Gerhard Werner – ex pentatleta tedesco
Heinz Werner – allenatore di calcio e calciatore tedesco
Jan Werner – velocista polacco
Johann Werner – cartografo, matematico e religioso tedesco
Ilse Werner –attrice tedesca
Marco Werner – pilota automobilistico tedesco
Marianne Werner – ex pesista e discobola tedesca
Markus Werner – scrittore svizzero-tedesco
Norbert Werner – giornalista austriaco
Olivier Werner – calciatore belga
Oskar Werner – attore austriaco
Peter Werner – regista statunitense
Pierre Werner – politico lussemburghese
Ray Werner – giocatore di curling canadese
Ruth Werner – agente segreta russa
Sabine Werner – biochimica tedesca
Susan Werner – cantautrice statunitense
Susana Werner – attrice e modella brasiliana
Theodor Werner – pittore tedesco
Timo Werner – calciatore tedesco
Tobias Werner – ex calciatore tedesco
Tommy Werner – nuotatore svedese
Ursula Werner – attrice e doppiatrice tedesca
Wendelin Werner – matematico tedesco naturalizzato francese
Wolf Werner – calciatore e allenatore di calcio tedesco
Zacharias Werner – poeta tedesco

Altro
Formule di Werner
Sindrome di Werner – malattia genetica

Pagine correlate
Jürgen Werner